De Polle (De Friese Meren), een buurtschap, in de Nederlandse provincie Friesland
 Polle (Nedersaksen), een plaats in Landkreis Holzminden, in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Polle, Pelli en Pingo, een krantenstripreeks

Zie ook:
De Polle (doorverwijspagina)
Pole (doorverwijspagina)